Орджоники́дзе — грузинская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Орджоникидзе, Виль Николаевич (1924—1962) — советский детский писатель.
 
 Орджоникидзе, Гиви Шиоевич (1929—1984) — музыковед, ученый, критик, публицист, литератор, общественный деятель.
 Орджоникидзе, Зураб Гивиевич (род. 1948) — советский и российских врач.
 Орджоникидзе, Иосиф Николаевич (род. 1948) — советский партийный деятель, в 1990-х один из руководителей правительства Москвы.
 Орджоникидзе, Минадора Ефремовна (1879—1967) — меньшевичка, двоюродная сестра Г. К. Орджоникидзе.
 Орджоникидзе, Сергей Александрович (род. 1946) — советский, российский юрист и дипломат, внук Г. К. Орджоникидзе (сын его приёмной дочери Этери).

Населённые пункты

Азербайджан 
 Орджоникидзе — посёлок  в Бейлаганском районе.
 Орджоникидзе — прежнее название села Нариманкенд Кедабекского района.
 Орджоникидзе — прежнее название села Варлы-Хеят Шамкирского района.
 Орджоникидзе — до 1999 года название пгт Туран в Шекинском районе.

Армения 
 Орджоникидзе — с 1953 по 1991 год название села Ваган Гехаркуникской области.

Грузия 
 Орджоникидзе — прежнее название села Кулишкари в Зугдидском муниципалитете края Самегрело и Земо-Сванетия.
 Орджоникидзе — прежнее название села Эспери в Цаленджихском муниципалитете края Самегрело и Земо-Сванетия.
 Орджоникидзе — до 1991 года название посёлка Харагаули в Имеретии.
 Орджоникидзе — прежнее название села Гиоргети в Лагодехском муниципалитете края Кахетия.
 Орджоникидзе — до 2010 года название села Симерло в Марнеульском муниципалитете края Квемо-Картли.

Казахстан 
 Орджоникидзе — прежнее название посёлка Денисовка, административного центра Денисовского района Костанайской области.
 Орджоникидзе — до 2012 года название села Хасена Сейтказина в Майском районе Павлодарской области.
 Орджоникидзе — до 2021 года название села Самбет Саттаров в Келесском районе Туркестанской области.
 Орджоникидзе — прежнее название села Карабастау Сайрамского района Туркестанской области.

Россия 
 Орджоникидзе — хутор в Каневском районе Краснодарского края.
 Орджоникидзе — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Орджоникидзе — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Орджоникидзе — посёлок городского типа в Городском округе Феодосия Крыма.
 Орджоникидзе — хутор в Целинском районе Ростовской области.
 Орджоникидзе — название города Владикавказ в 1931—1944 и 1954—1990 годах.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Орджоникидзе — посёлок городского типа в Городском округе Феодосия/Феодосийском городском совете.

Узбекистан 
 Орджоникидзе — прежнее название села Джалаир Кибрайского района Ташкентской области.

Украина 
 Орджоникидзе — посёлок в Краснодонском районе Луганской области.
 Орджоникидзе — название города Енакиево Донецкой области в период с 1937 по 1943 год.
 Орджоникидзе — название города Покров в Днепропетровской области до 2016 года.
 Орджоникидзе — название села Новотаромское в Днепровском районе Днепропетровской области до 2016 года.
 Орджоникидзе — название села Шевченковское в Криворожском районе Днепропетровской области до 2016 года.
 Орджоникидзе — название села Степовое в Никопольском районе Днепропетровской области до 2016 года.
 Орджоникидзе — название села Романовка в Полесском районе Киевской области до 2016 года.
 Орджоникидзе — название села Садовое в Гайворонском районе Кировоградской области до 2016 года.
 Орджоникидзе — название села Армашевка в Ширяевском районе Одесской области до 2016 года.

Корабли 
 «Серго Орджоникидзе» (1941—1970-е) — канонерская лодка Каспийской военной флотилии.
 «Орджоникидзе» — недостроенный крейсер проекта 68;
 «Орджоникидзе» — крейсер проекта 68-бис.
 «Серго Орджоникидзе» (1961—1996) — речной круизный теплоход.

Примечания

См. также 
 Орджоникидзевская
 Орджоникидзевский
 Орджоникидзевское
 Список объектов, названных в честь Серго Орджоникидзе
 
 Орджоникидзеград
 Орджоникидзеабад
 Сергокала

Объекты, названные в честь Серго Орджоникидзе